Väring kan syfta på:

 Väringar – en nordisk term som syftar på de vikingatida krigare som tog lejd hos den bysantinske kejsaren
 Väring, Skövde kommun – en tätort i Skövde kommun i Västra Götalands län
 Värings socken – i Vadsbo härad Västergötland
 Värings landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län
 Värings församling – en församling i Billings kontrakt i Skara stift
 Värings kyrka – en kyrkobyggnad i Skövde kommun
 Väringsö – en ö i Stockholms norra skärgård

Personer
 Väring Jernström  (1916–1975), en finsk författare ("Efter onkel Edward" samt "Silvertoe slår mot Karlstad", Bonniers förlag) 

 Astrid Väring (1892–1978), en svensk författare och journalist

Se även
 Varangian